Чемпионат Шотландии по шахматам проводится под эгидой организации «Шахматная Шотландия» (бывш. Шахматная ассоциация Шотландии).

Официальные чемпионаты проходят с 1884 г. 

В 1970—1980-х гг. звание чемпиона разыгрывалось в турнире по швейцарской системе в 7 туров при 16 (в 1983 г. при 18) участниках. В 1986 г. количество туров увеличили до 9. С 1988 г. турниры стали чаще проводиться по круговой системе при 10 участниках.

В XXI в. турнир проводится по схеме 7 + 2: в первые 7 дней играются отборочные соревнования и турниры низших категорий, а затем играется "конгресс уик-энда". Изначально в турнирах участвовали только шотландские шахматисты, позже для повышения конкуренции и зрительского интереса в турниры стали включать шахматистов, выступающих за сборные других федераций. С 2008 г. турнир проводится в формате открытого чемпионата Шотландии.

О неофициальных чемпионатах Шотландии информации немного. Известно, например, что турнир сильнейших шотландских шахматистов был проведен в 1867 г. в рамках конгресса Британской шахматной ассоциации в Данди (вскоре после международного турнира). Победу в этом соревновании одержал Дж. К. Фрэйзер, набравший 6 очков из 7.

Хронологическая таблица

Примечания 

Чемпионаты Великобритании по шахматам
Шахматы
Шахматы в Шотландии